Juan Gallego ist der Name folgender Personen:

* Juan Gallego (Fußballspieler), kolumbianischer Fußballspieler 
 Juan María Laboa Gallego (* 1939), spanischer Theologe
 Juan Nicasio Gallego (1777–1853), spanischer Dichter